Trevor John Francis (Plymouth, 1954. április 19. –) angol válogatott labdarúgó, edző.

Fordítás
 

1954-ben született személyek
Élő személyek
Angol labdarúgók
Angol labdarúgóedzők
Labdarúgócsatárok
Az 1982-es világbajnokság labdarúgói
A Birmingham City labdarúgói
A Nottingham Forest labdarúgói
A Sheffield Wednesday labdarúgói
A Sampdoria labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
A Rangers labdarúgói
A Queens Park Rangers labdarúgói
BEK-győztes labdarúgók
Plymouthiak
A Premier League edzői